Ashland Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ashland Bridge (Delaware), NRHP-ID 73000506
 Ashland Bridge (Nebraska), NRHP-ID 92000721